Himantariella är ett släkte av mångfotingar. Himantariella ingår i familjen trädgårdsjordkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trädgårdsjordkrypare
Himantariella